Ма́лый се́рый ки́ви, или малый пятнистый киви, или ки́ви Оуэна () — один из видов птиц, относящихся к единственному роду  и семейству  в отряде кивиобразных (). Видовой эпитет дан в честь английского зоолога Ричарда Оуэна.

Общая характеристика 

Малый серый киви — эндемичный вид птиц, встречается исключительно в Новой Зеландии и водится только на островке Капити, хотя раньше обитал и в лесах Южного острова.

Это самый маленький из видов киви — всего 25 см ростом и 1,3 кг весом.

Угрозы 
В результате истребления яиц завезёнными животными (кошками) малый серый киви вымер в основной части своего ареала.

Популяция в 1500 особей сохранилась на острове Капити, откуда этот вид повторно расселяют на другие изолированные острова.

Занесён в международную Красную Книгу со статусом уязвимый (Vulnerable).

Генетика 
Молекулярная генетика
  нуклеотидные последовательности в базе данных EntrezNucleotide, GenBank, NCBI, США: 141 (по состоянию на 18 февраля 2015).
 Депонированные последовательности белков в базе данных EntrezProtein, GenBank, NCBI, США: 140 (по состоянию на 18 февраля 2015).

Примечания

Литература 
 Ганзак Я. Иллюстрированная энциклопедия птиц. — Прага: Артия, 1990.

Ссылки 
 Малый серый киви в «The IUCN Red List of Threatened Species™»

Кивиобразные
Птицы Новой Зеландии
Животные, описанные в 1847 году
Эндемики Новой Зеландии
Оуэн
Таксоны, описанные Джоном Гульдом